Riječ naklada ima dva značenja:

 poduzeće koje izdaje knjige; izdavač, nakladnik
 broj primjeraka tiskan u jednom izdanju; tiraža

Izvori